Ито, Такэо:

 Ито, Такэо (1889—1965) — японский генерал во время Второй мировой войны
 Ито, Такэо (1915—?) — японский игрок в хоккей на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1932 года.
 Ито, Такэо — японский кинооператор.